Yongning kan syfta på:
Yongning, Nanning
Yongning, Yinchuan

WP:Projekt Kina